Polar Bear Club () — американская пост-хардкор группа из Рочестера, Нью-Йорк. Была сформирована в 2005 году вокалистом Джимми Стадтом, гитаристами Крисом Брауни и Кевином Махоуни, басистом Джошем Диланом и барабанщиком Бобом О'Нейлом. Состав неоднократно менялся, за всё время постоянными участниками были только Джимми и Крис. После выпуска последнего альбома Death Chorus в 2013 году, группа отыграла тур и приостановила деятельность в 2015.

История

Начальный этап (2005) 
Группа Polar Bear Club была сформирована летом 2005 года несколькими членами Нью-Йоркских панк-хардкор и инди-рок-групп Roses Are Red и Achilles. По их словам, влияние на группу оказали такие коллективы как Small Brown Bike, Third Eye Blind, Silent Majority, Hot Water Music и Lifetime, а название команды происходит от одноимённой песни группы Silent Majority. Первым релизом группы стала демозапись из пяти песен, которая вышла в августе 2005 года. Ранее, у группы уже были доступны 2 трека на странице MySpace.

Первые релизы (2006—2007) 
Вскоре после выхода первой записи, группа была замечена лейблом Triple Attack Records, которые выпустили их первый EP The Redder, the Better в мае 2006 года совместно с Luchador Records. EP получил положительные отзывы нескольких веб-сайтов, а несколько песен с него появились в списке «Best of year» австралийского радио Triple R, после чего группа заключила контракт с Red Leader Records в июле 2007 года. В настоящее время, первый EP переиздан на LP, а изначально был доступен только на CD и в Интернете.

Sometimes Things Just Disappear и переход на Bridge 9 (2008—2009) 
Дебютный полноформатный альбом группы Sometimes Things Just Disappear был выпущен в марте 2008 года, и благодаря более широкому освещению и положительным отзывом дал старт растущей популярности группы. После выхода альбома, группе предложили совместный тур The Gaslight Anthem, American Steel, Crime in Stereo, A Wilhelm Scream и Cancer Bat, а также контракт с одним из крупнейших хардкор-лейблов — Bridge 9 Records, о чём официально было объявлено в январе 2009 года. Владелец лейбла Крис Пенн прокомментировал выбор:
Мы не особенно волновались, приглашая Polar Bear Club в нашу «семью». Это было одно из самых лёгких решений, принятых нами, и отличный способ начать 2009 год. Они не только замечательная группа, они так же знают кто они и кем хотят быть, и прекрасно сочетаются с ростом B9. 
В том же году, группа объявила о выходе Sometimes Things Just Disappear на виниле в течение весны. Предварительный заказ пластинки стал доступен 19 марта, а релиз состоялся 24 марта 2009 года, хотя официальная дата релиза была назначена на 7 апреля.

Chasing Hamburg и Clash Battle Guilt Pride (2009-2012) 
В феврале-марте 2009 года, группа гастролировала по Великобритании и Европе с The Gaslight Anthem и Фрэнком Тёрнером, а после отдельно от них с небольшим туром в Великобритании. Во время концертов в Европе, группа рассказала о своих планах по подготовке тура по США вместе с Have Heart, а также о начале работы над новым альбомом, который спродюсирует Мэтт Бейлс.

Второй альбом группы, Chasing Hamburg, был анонсирован 28 мая 2009. Релиз планировался на 8 сентября 2009 года, но, в соответствии с пресс-релизом, альбом вышел раньше объявленной даты на Bridge 9 на 12" LP и CD. 21 июня 2010 года, би-сайд Chasing Hamburg — «Drifting Thing (Team Goldie Remix)» стал доступен на сайте  , а позже был выпущен B9 на виниле ограниченным количеством в 500 копий во время их ежегодной осенней распродажи. 8 августа 2010 года группа сыграла на Heavy Music Festival в Фолкстоне, Кент, Великобритания.

30 октября было объявлено, что группа заменит Alesana на фестивале Soundwave 2011 в Австралии. За время пребывания в Австралии, Polar Bear Club сыграли несколько совместных концертов с Terror, Fucked Up и The Bronx.

Третий альбом группы, Clash Battle Guilt Pride, был записан с Брайаном Мактернаном в студии Salad Days в Балтиморе и выпущен в сентябре 2011 года. Группа отправилась в главный тур этой осенью при поддержке Fireworks, Balance and Composure, а также Make Do and Mend.

В марте и апреле 2012 года группа отправилась в тур Glamour Kills в качестве поддержки The Wonder Years, наряду с проектами Transit, The Story So Far, A Loss For Words и Into It. 17 апреля 2012 года было объявлено, что Polar Bear Club выступит на сцене Lock Up на фестивале в Лидсе и Рединге в 2012 году. 31 июля 2012 года они выпустили свой первый концертный альбом Live at the Montage. 26 ноября 2012 года во время открытия их сета для Gaslight Anthem в Бостоне было объявлено, что это было последнее выступление Нейта Морриса с группой.

Death Chorus (2013) 
17 апреля 2013 года группа объявила, что их басист Эрик Хеннинг покинул группу.

В конце февраля и начале марта Polar Bear Club отправились в Австралию в рамках фестиваля Soundwave, они отыграли все пять дат фестиваля, а также два шоу с All Time Low и  Chunk! No, Captain Chunk!.

В мае и июне 2013 года группа отыграла турне по Великобритании, сыграв на фестивале Slam Dunk, а также на более мелких шоу. В последнюю дату тура в Camden Underworld в Лондоне Джимми Штадт сообщил, что группа будет в студии, записывая новый альбом вскоре после окончания концертов. 18 ноября четвертый альбом группы, Death Chorus, был выпущен на лейбле Rise Records, спродюсированный Уиллом Ипом.

В ноябре и декабре 2013 года группа гастролировала с Citizen, Sainthood Reps и Diamond Youth.

В мае 2015 года вокалист Джимми Стадт подтвердил через социальные сети, что в настоящее время группа находится в перерыве.

Состав группы

Последний состав 
 Джимми Стадт — вокал (2005 - 2015)
 Крис Браун — гитара, вокал (2005 - 2015)
 Патрик Бенсон — гитара (2012 - 2015)
 Тайлер Смит — бас-гитара (2013 - 2015)
 Стив Порт — ударные (2012 - 2015)

Бывшие члены 
 Кевин Махоуни — гитара (2005 - 2006)
 Нейт Моррис — гитара (2006 - 2012)
 Джош Дилан — бас-гитара (2005)
 Грег Одом — бас-гитара (2005 - 2008)
 Эрик Майкл «Goose» Хэннинг — бас-гитара (с 2008 - 2013)
 Боб О’Нил — ударные (2005 - 2006)
 Эммет Мэнк — ударные (2006 - 2011)
 Тайлер Мэурин — ударные (2011 - 2012)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 

 Sometimes Things Just Disappear (2008)
 Chasing Hamburg (2009)
 Crash Battle Guilt Pride (2011)
 Death Chorus (2013)

EP 

 The Redder, The Better (2006)
 The Summer Of George (2009)
 Drifting Thing (2010)
 The View, The Life (2011)

Видеоклипы 

 Light Of Local Eyes (2009)
 Living Saints (2010)
 My Best Days (2011)
 Killin' It (2012)
 Screams In Caves (2012)
 WLWYCD (2013)

Демо 

 Demo (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль группы на Bridge 9
 Официальный блог группы
 Интервью с Джимми Стадтом (2010)
 График выступлений группы на Bridge 9
 Beatbots Аудио-обзор альбома Sometimes Things Just Disappear
 Интервью с группой (июль 2008)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк
Панк-рок-группы США
Группы постпанка